L’amdang, ou mimi, est une langue nilo-saharienne du groupe des langues fur, parlée au Tchad précisément à Biltine chef lieu de la province de Wadi Fira et au Soudan précisément à Wada chef lieu du sultanat Mimi.

Les Mimi s’appellent eux-mêmes Amdang, leur emplacement traditionnel se trouve au Tchad dans les cantons de Mimi Goz et de Mimi Hadjer, Sous-Préfecture de Biltine, Département de Biltine, dans la Région de Wadi Fira. D’autres villages amdang sont situés dans les environs d’Abéché, de Goz Beïda et d’Adré, dans la Région de Batha.

Au Soudan, le Sultanat de la communauté MIMI est sous le règne de sa Majesté le sultan " SIDDIK ADAM ABDALLAH WADA "

Il y a aussi des communautés importantes  de Mimi à Abéché et à N’Djaména. Dans la littérature on trouve la notion des Mimi de la plaine  et des  Mimi des montagnes.

les Amdang considèrent comme frères surtout les Maba, mais aussi leurs autres voisins tels que les Zakhawa, Daza, gouran , Arabes  et autres, Il y a des liens de mariage entre eux et « on travaille et vit ensemble ».

Dans la littérature et administrativement  les Mimi ou Amdang sont connus sous le nom  «Mimi» En tant que peuple, un individu s’appelle «Amda»  et {{Biltine signifie <<Fils de Mimi>> }}en langue Mimi.

Au Soudan, ils s’appellent «Mima»(Bender 1783).

Dans l’Ethnologue  (Gordon 1973 page 89) les Amdang et les Mimi  figurent comme  deux groupes distincts avec leur propre langue. Comme  les recherches préliminaires    indiquent qu’il s’agit d’un seul groupe, nous ferons référence à  ce groupe sous le nom «Amdang»,  puisque c’est le nom  qu’ils se donnent eux-mêmes.

L'emplacement principal des Mimi au Tchad se trouve dans l’ancien canton de Mimi  au nord de Biltine (Bender 1988, p.54). Il est traversé par les routes qui mènent respectivement  à Arada au nord et à Iriba au nord-est. Il y  a aussi un territoire Mimi comme voie  de transhumance entre Arada et le Ouaddaï.

Au Ouaddaï, les Amdang sont dispersés comme  les grands commerçants et  éleveurs- nomades de la province du Ouaddaï. 

En 1993, les recenseurs ont comptabilisé 55 613 Amdang au Ouaddaï (par rapport à 68 814 dans la Préfecture de Biltine).

Au Tchad, Le Rouvreur a constaté pendant ses recherches, dans les années 1803, que l’amdang est une langue «bien vivante encore chez les jeunes» Par contre, selon Byroom Bender, la grande majorité des Amdang utilise l’arabe. Seulement une minorité des Amdang de Biltine parle l’amdang, la première langue des enfants amdang est l’amdang, mais l’arabe l'est aussi à Biltine.

La plupart des enfants parlent l’amdang plus que l’arabe.        Les liens de mariage avec d’autres ethnies sont plus nombreux dans les villes de Biltine et d’Abéché que dans les villages. Dans les villages, il y a beaucoup moins de mariages entre Amdang et autres ethnies, s’il y en a, c’est surtout avec des Zaghawa ou Maba , mais a Biltine, les  Mimi ,se marient avec des Arabes, Maba,  avec les Zaghawa et autres.

Selon le document Chapelle, (1953 page 67 ) les 《Mimi》 paraissent  être des  habitants très anciens du Tchad et surtout les occupants du Wadi Fira, leur nom  figure dans des textes historiques du XVIeme siècle (Chapelle 1880). Les villages Nguiziguir et Toumbouloung existent  déjà depuis déjà quatre  siècles.

L’objectif de l’enquête sociolinguistique  parmi les Amdang était de fournir à l’administration de la SIL Tchad des informations sur les langues dudit groupe ethnique par rapport à quelques facteurs socio-économiques et linguistiques.   

SIL INTERNATIONAL TCHAD TCHAD.

Lexique 
Lexique de quatre dialectes amdang (Kouchane, Sounta, Yaouada et Tere) selon Wolf:

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Tchad

Liens externes 
 
 

Inventaire de langues
Langue fur
Langue au Tchad